Thornwood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thornwood (New York)
 Thornwood (Pennsylvania)
 Thornwood (Washington)
 Thornwood (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Thornwood (Glasgow), Stadtteil